Соревнования в беге на 400 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили c 18 по 21 августа на Пекинском национальном стадионе. Предварительные забеги проводились 18 августа в 9:00 по пекинскому времени, полуфиналы прошли 19 августа в 21:45, финал состоялся 21 августа 21:20.

Квалификационный раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 3 участника, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов.

1 забег

2 забег

3 забег

4 забег

5 забег

6 забег

7 забег

Полуфинал 
В полуфинал прошли спортсмены которые прошли квалификацию. Первые два спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 2 участника, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов

1 забег

2 забег

3 забег

Финал

Ссылки 
 Результаты

М